Qin désigne :
 L’État de Qin de l’Antiquité chinoise qui fonda le premier empire en -221
 La dynastie Qin, première dynastie impériale chinoise (-221 ~ -207)
 Trois des Seize Royaumes portèrent le nom de Qin :
 Qin antérieur (351-394)
 Qin postérieur (384-417)
 Qin occidental (385-400) ~ (409-431)
 Da Qin, le « Grands Qin », désignation de l’Empire romain en chinois sous la dynastie Han 
 Le xian de Qin au Shanxi
 Le jeu de rôle Qin dont l’arrière-plan est la période des Royaumes combattants
 Qin (sinogramme 琴), ancien nom du guqin (古琴) et nom générique des instruments à cordes en chinois (huqin,  yangqin)
 Le nom d'une rivière, affluente du Fleuve Jaune

Patronyme 

 Qin Bangxian (1907–1946), homme politique chinois.
 Qin Chenlu (1992-), coureur cycliste chinois.
 Esther Qin (1991-), plongeuse australienne.
 Qin Jiushao (v. 1202–1261), mathématicien chinois.
 Qin Kai (1986-), plongeur chinois.
 Qin Kanying (1974-), joueuse d'échecs chinoise.
 Qin Qian (1987-), judokate chinoise.
 Qin Wangping (1982-), athlète chinoise.
 Qin Yi (1922-2022), actrice chinoise.
 Qin Yiyuan (1973-), joueuse de badminton chinoise.